Musée de l'Air et de l'Espace, een Frans luchtvaartmuseum
Ensemble MAE, een Nederlands ensemble